Antonius Geurts (1932-2017), est un kayakiste néerlandais.
 Jean-Richard Geurts (1957-), est un dessinateur et scénariste de bandes dessinées belge.
 Loes Geurts (1986-), est une footballeuse néerlandaise.
 Willy Geurts (1954-), est un joueur de football international belge.

Patronyme flamand
Patronyme néerlandais